Kabinett Suárez steht für folgende Regierungen in Spanien:

 Übergangsregierung Suárez, auch Kabinett Suárez I (1976 bis 1977)
 Kabinett Suárez II (1977 bis 1979)
 Kabinett Suárez III (1979 bis 1981)